Cette page présente la  en Top 14 et en Challenge européen.

Entraîneurs 
 Philippe Sella : Manager
 Mathieu Blin : Entraineur
 Stéphane Prosper : Entraineur
 Jean-Jacques Crenca : Entraineur

La saison 
Budget 
Avec un budget pour la saison de 11,62 millions d'euros, celui-ci est le plus petit du Top 14.

Pré-saison

Récit de la saison sportive

Calendrier et résultats

Matchs amicaux 
 SU Agen - Section paloise : 40-14
 CA Brive - SU Agen : 22-19

Top 14 

|}

Coupe d'Europe 
Dans le Challenge européen le Sporting union Agen Lot-et-Garonne fait partie de la poule 5 et est opposé aux Anglais du London Irish, aux Écossais d'Édimbourg et aux Français du FC Grenoble.

Avec six défaites, le Sporting union Agen termine quatrième de la poule 5 et n'est pas qualifié.

|}

Transferts

Effectif 2015-2016

Statistiques

Statistiques collectives

Statistiques individuelles 
Meilleur réalisateur

Notes et références

Liens externes 
 

2015-2016
Agen